Bon-Encontre - Vic-en-Bigorre